Lithocharis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1833. Lithocharis ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Lithocharis